Katrina steht für:

 Katrina (Vorname), weiblicher Vorname
 den Titel eines Romans von Sally Salminen
 Hurrikan Katrina, einen tropischen Wirbelsturm im August 2005
 Tropischer Sturm Katrina (1999), einen tropischen Sturm 1999 in Nicaragua
 Katrina and the Waves, amerikanische Pop-Band
 Katrina (1978), panamaischer Frachter

Siehe auch:
 Catrina
 Katarina
 Katharina (Begriffsklärung)
 Kathi
 Kati (Begriffsklärung)
 Katy
 Katyrina